La Supercoupe d'Allemagne 2010 () est la onzième édition de la Supercoupe d'Allemagne, épreuve qui oppose le champion d'Allemagne au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Disputée le  à la SGL arena d'Augsbourg devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Bayern Munich aux dépens du FC Schalke 04.

Feuille de match

Liens externes 
  (West) Germany Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercup 2010 sur www.footballdatabase.eu

2010
Événement sportif en Bavière
Face-à-face du Bayern Munich
Face-à-face du FC Schalke 04
Football en Allemagne en 2010
Football en août 2010